Saint-Jeure ist der Name folgender Gemeinden in Frankreich:
 Saint-Jeure-d’Ay im Département Ardèche
 Saint-Jeure-d’Andaure im Département Ardèche

Siehe auch:
 Saint-Jeures im Département Haute-Loire